Setzen ist der gemeinsame Name folgender Stadtteile von Siegen, Nordrhein-Westfalen:

 Obersetzen
 Niedersetzen